Шелухін — російське прізвище.

Відомі носії:

 Шелухін Микола Прокопович — Герой Радянського Союзу
 Шелухін Петро Семенович — радянський воєначальник, генерал-лейтенант авіації
 Шелухін Сергій Павлович — правознавець, громадський і політичний діяч, письменник

Російські прізвища